Baligród (plaats), plaats in Polen
 Baligród (gemeente), gemeente in Polen